Metzig steht für

 Messancy, belgische Gemeinde im Arrondissement Arlon der Provinz Luxemburg

Metzig ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Metzig (1893–1989), deutscher Grafiker

Siehe auch:
 Metzick